Съезд Советов — высший орган власти в системе Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; высший территориальный орган власти в некоторых советских республиках в 1917—1937 годы. На съездах избирались исполнительные комитеты, которые съезд наделял полномочиями осуществлять законодательные, распорядительные и контролирующие функции в периоды между съездами Советов.

Советская Россия и РСФСР 

После Октябрьской революции 1917 года, в Российской Советской Республике и РСФСР проводились всероссийские, краевые, областные, республиканские, губернские, окружные, уездные, волостные и районные съезды советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. Съезды советов были упразднены в 1937 году с принятием новой Конституции РСФСР, которая ввела постоянно действующие представительные органы власти: на федеральном уровне — Верховный совет РСФСР, на уровне автономной республики в составе РСФСР — верховный совет автономной республики, на местном — советы депутатов трудящихся.

Съезды Советов республик в составе РСФСР
 Башкирская АССР — Всебашкирский съезд Советов
 Донецко-Криворожская Советская Республика — Областной съезд советов Донецкого и Криворожского бассейнов
 Карельская АССР — Всекарельский съезд советов
 Казахская АССР — Всеказахский съезд Советов

СССР 
 Всесоюзный съезд советов (1922—36)

Съезды советов республик Союза ССР

Другие страны 
 Бухарская Народная Советская Республика — Всебухарский курултай советов
 Тувинская Народная Республика — Великий хурал ТНР
 Монгольская Народная Республика — Великий Народный Хурал МНР

Примечания

Ссылки 
 Советы
 Съезд народных депутатов
 Всероссийский Центральный Исполнительный комитет, Съезды Советов и сессии

Государственное устройство СССР